Zarn oder De Zarn ist der Familienname folgender Personen:

 Marius Zarn (* 1978), Schweizer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Tim De Zarn (* 1952), US-amerikanischer Schauspieler